Rázlová ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Rázlová (* 1974), tschechische Skilangläuferin
 Jiřina Rázlová (* 1972), tschechische Biathletin